Шамбона:

 Шамбона — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш.
 Шамбона, Сципион Виктор де (1750—1830) — французский генерал и политический деятель.